Дубровка () — деревня в Толкачевском сельсовете Шкловского района Могилёвской области Белоруссии.

География 
Деревня расположена в 20 км на юго-запад от Шклова, 56 км от Могилёва, в 14 км от железнодорожной станции Лотва на линии Могилёв — Орша. На юге граничит с лесом. На востоке — мелиоративный канал, соединенный с рекой Вабич (приток Друти).

История 
Деревня известна с начала XVII века. Согласно инвентаризации 1616 года, в деревне было 16 волок земли, жители платили чинш и медовую дань. Согласно инвентаризации 1635 года, деревня находилась во владении Оршанского костела. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772) в составе Российской империи. В 1777 в Могилевском округе Могилевской губернии. В 1785 году находилась в составе имения Шклов Могилевского уезда, собственность помещика. В 1869 году помещик  имел здесь 1063 десятин земли. Имелся хлебозапасный магазин.

29 сентября 1923 года создано мелиоративное товарищество. С 20 августа 1924 деревня в Шкловском районе Могилевского округа (до 26 июля 1930). В 1930 году был организован колхоз, работала начальная школа. С 20 февраля 1938 года в составе Могилевской области.

В Великую Отечественную войну с июля 1941 года до начала июля 1944 Дубровка была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. На фронтах и в борьбе против оккупантов погибли 50 сельчан.

В 1991 году в составе колхоза «Рассвет» (центр — деревня Толкачи), работал магазин. В 2007 в составе ОАО «Говяды-Агро» (центр — агрогородок Говяды).

Население

Численность 
 2009 год — 28 человек (согласно переписи)

Динамика 
 1695 год — 14 дворов
 1771 год — 23 двора, 117 жителей
 1785 год — 29 дворов, 211 жителей
 1869 год — 37 дворов, 241 житель (согласно переписи)
 нач. XX века — 38 дворов, 277 жителей
 1991 год — 56 дворов, 103 жителя
 1997 год — 43 двора, 67 жителей
 2007 год — 25 дворов, 34 жителя

Примечания

Литература 

Населённые пункты Шкловского района